Aouita puede hacer referencia a:
 El apellido del popular atleta marroquí Saïd Aouita.
 Una línea de trenes de alta velocidad marroquí bautizada en su honor, el Train Navette Rapide.